Cels (en llatí Celsus) era un sobrenom de la gens Pàpia. Es coneix perquè es troba en diverses monedes, però no es menciona per cap dels antics escriptors i historiadors romans.

Referències 

Cognoms romans